Ка (душа)
 Ка (Кадрове агентство)
 Ка (річка)
 Ка () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш
 КА - абревіатура від Клітинний автомат